Goodland :
 Goodland (Kansas)
 Goodland (Indiana)
 Goodland (Floride)
 
 
 Goodlands (Manitoba)